Полука́ров — русская фамилия. Известные носители:
 
 Полукаров, Владимир Васильевич (род. 1953) — советский и российский учёный, доктор педагогических наук.
 Полукаров, Иван Николаевич (1895—1919) — участник Октябрьского переворота в Петрограде, чекист.
 Полукаров, Михаил Николаевич (1895—1975) — советский химик, организатор и заведующий кафедрой физической химии Пермского университета, открыватель водородного охрупчивания сталей.